Сан Луис Потоси може да се отнася за:

 Сан Луис Потоси, един от 31-те щата на Мексико.
 Сан Луис Потоси (град), столицата на горния щат